Лу́нка: маленькая яма в земле или углубление в камне или другом предмете/материале (в археологии — см. Чашевидный знак); также — сквозное отверстие во льду — Рыболовная лунка, см. Ледобур.

Известные носители 
 Лунка, Золтан (род. 1970) — румынский и немецкий боксёр наилегчайшей весовой категории.

Топонимы

Реки 
 Лунка — приток Хустеца в Хустском районе Закарпатской области.
 Лунка — приток Соти в Даниловском районе Ярославской области.

Населённые пункты 
 Лунка — село в Хустском районе Закарпатской области.
 Лунка — село в Герцаевском районе Черновицкой области.
 Лунка — станция в Даниловском районе Ярославской области.
 Лунка — железнодорожная станция Вологодского региона Северной железной дороги.

Другое 
 Лунка серебристая — бабочка.
 Лунки — семейство моллюсков.

См. также 
 Гиппократовы луночки — серповидные фигуры, ограниченные дугами двух окружностей (указаны Гиппократом Хиосским).